OpenVMS
 Znak zmiennej treści ()